Twee, nu verdwenen, Ridderorden dragen de naam "Militair instituut".

 Het "Militair Instituut van Elisabeth-Theresia"
 Het "Militair Instituut in Frankrijk.

Aan beide instellingen, men kan ze ook Ridderorden noemen, waren pensioenen verbonden.
Ook de Orde van de Christelijke Barmhartigheid in Frankrijk was met deze bedoeling ingesteld.

Het Franse Militaire Instituut kreeg deze naam omdat het katholieke Frankrijk geen ridderorden wilde instellen die geen religieus karakter droegen. Om te voorkomen dat de in het militair instituut opgenomen protestantse officieren zich achtergesteld voelden waren de insignes vrijwel gelijk aan die van de Orde van de Heilige Lodewijk. De uitgekeerde pensioenen van Orde en Instituut waren uiteraard ook gelijk.

Instituut